Eickendorf – frazione della città di Oebisfelde-Weferlingen (Sassonia-Anhalt)
 Eickendorf – frazione del comune di Bördeland (Sassonia-Anhalt)